Björngöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Björngöl (Blackstads socken, Småland), sjö i Västerviks kommun, 
Björngöl (Hjorteds socken, Småland, 638209-153523), sjö i Västerviks kommun, 
Björngöl (Hjorteds socken, Småland, 639084-153664), sjö i Västerviks kommun,  (3 ha)
Björngölen (Rumskulla socken, Småland), sjö i Vimmerby kommun,  (5,58 ha)
Björngölen (Virserums socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun, 
Lilla Björngöl, sjö i Västerviks kommun, 
Stora Björngöl, sjö i Västerviks kommun, 
Björngölen, Östergötland, sjö i Kinda kommun,  (11,7 ha)
Lilla Björngölen, sjö i Kinda kommun, 
Stora Björngölen (Hycklinge socken, Östergötland), sjö i Kinda kommun, 
Stora Björngölen (Kisa socken, Östergötland), sjö i Kinda kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn